Hollandia
Amszterdam
 USA
Amsterdam (Kalifornia)
Amsterdam (Georgia)
Amsterdam (Missouri)
Amsterdam (Montana)
Amsterdam (New Jersey)
Amsterdam (kisváros, New York)
Amsterdam (város, New York)
Amsterdam (Ohio)
Amsterdam (Licking megye, Ohio)
Amsterdam (Pennsylvania)
Amsterdam (Texas)
Amsterdam (Virginia)
Egyéb
Amszterdam (2022) amerikai történelmi film, amit David O. Russell rendezett